Ruppertshofen – comune del circondario Ostalbkreis (Baden-Württemberg)
 Ruppertshofen – comune del circondario rurale Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)